Holbeach steht für:

 Holbeach, ein Ort in der englischen Grafschaft Lincolnshire

Holbeach ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Holbeach († 1551), Bischof von Rochester und Lincoln

Holbeach ist ein Namensteil von:

 John Taylor, Baron Taylor of Holbeach (* 1943), britischer Politiker der Conservative Party, Mitglied des House of Lords